Exultavit cor nostrum puede referirse a varios documentos papales:
 Exultavit cor nostrum, Bula de Urbano IV (1263).
 Exultavit cor nostrum, Encíclica de Pío IX (1851).